GM har flere betydninger:

 General Manager – topleder i eksempelvis sportsklubber.
 Grand Master – anvendt titelforkortelse for stormester i skak.
 General Motors – international bilproducent.
 Dungeon Master – spillemesteren i rollespil.
 .gm – nationalt topdomæne reserveret til Gambia.